Костомарово — название населённых пунктов:

Россия 
 Костомарово — село в Подгоренском районе Воронежской области.
 Костомарово — посёлок в Тайшетском районе Иркутской области.
 Костомарово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Костомарово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Костомарово — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Костомарово — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Костомарово — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Костомарово — село в Чернском районе Тульской области.
 Костомарово — село в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Костомарово — село в Великоалександровском районе Херсонской области.